Municipio de Big Bend puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Big Bend (condado de Mountrail, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Big Bend (condado de Ransom, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ransom.
 Municipio de Big Bend (condado de Republic, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Republic.
 Municipio de Big Bend (condado de Chippewa, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.